Черетянка — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Черетянка — агрогородок в Гомельском районе Гомельской области.
 Черетянка — деревня в Житковичском районе Гомельской области.